Belagerung von Petra steht für:

 Belagerung von Petra (541) durch Chosrau I.
 Belagerung von Petra (549) durch Dagistaeus
 Belagerung von Petra (550–551) durch Bessas